Trojmezí může označovat:
 trojmezí hranic, obecný pojem pro styk hranic tří území
 Trojmezí tří císařů, místo, kde se před první světovou válkou stýkaly hranice německého, rakouského a ruského císařství
 Trojmezí (Hranice), část města Hranice v okrese Cheb
 Trojmezí (Hrubý Jeseník), sedlo v Keprnické hornatině Hrubého Jeseníku
 Trojmezí (Praha), sporné rozvojové území na trojmezí městských částí Praha 10, Praha 11 a Praha 15
 Trojmezí (Šumava) – místo, kde se potkávají státní hranice Česka, Německa a Rakouska
 Trojmezí Česko – Rakousko – Slovensko na soutoku Moravy a Dyje (souřadnice 48.6167303N, 16.9404011E)
 Trojmezí Čech, Moravy a Dolních Rakous – mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem